Велиев (, ) — фамилия тюркского происхождения. Женская форма — .

Известные носители 
 Велиев, Аблязиз (род. 1939) — крымскотатарский поэт, писатель, переводчик.
 Велиев, Агалар Исрафил оглы (род. 1957) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Велиев, Адиль Мастан оглы (1909—1988) — советский азербайджанский партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1948).
 Велиев, Айдын Салман оглы (род. 1959) — азербайджанский певец, поэт, композитор.
 Велиев, Али Кара оглы (1901—1983) — азербайджанский писатель.
 Велиев, Ахмед Абдулкерим оглы (род. 1946) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Велиев, Багадур Умудович (1923— ?) — советский казахский и азербайджанский механизатор, Герой Социалистического Труда (1950).
 Велиев, Джафар Джебраил оглы (1930—2012) —  советский азербайджанский хозяйственный и государственный деятель.
 Велиев, Исахан Вейсал оглы (род. 1958) — азербайджанский юрист.
 Велиев, Искендер Махмуд оглы (1897—1974) — советский селекционер хлопчатника, лауреат Сталинской премии.
 Велиев, Иши Муталим оглы (1902—?) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1948).
 Велиев, Керим Тофиг оглы (род. 1961) — азербайджанский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Велиев, Мамед Гусейнали оглы (род. 1943) — азербайджанский учёный.
 Велиев, Махи Джуми оглу (1927—2009) — бригадир.
 Велиев, Мирза Давлетович (1923—1944) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 Велиев, Сейран Сулейман оглы (1950—2013) — азербайджанский учёный.
 Велиев, Сулейман Мешади Вели оглы (1916—1996) — азербайджанский писатель.
 Велиев, Тариэль (1944—2012) — деятель азербайджанского телевидения.
 Велиев, Фархад Мухтар оглы (род. 1980) — азербайджанский футболист.
 Велиев, Эльмар Рустам оглы (род. 1960) — азербайджанский политический деятель, глава Гянджи (с 2011).
 Велиев, Юсиф Абдулла оглы (1917—1980) — азербайджанский актёр.
 Велиев, Якуб Эмирович (1904—?) — советский узбекский хозяйственный и государственный деятель.

Составная фамилия 
 Велиев-Бахарлы, Мухаммедгасан (1896—1937) — первый управляющий Азербайджанского Государственного Банка, экономист, этнограф.

Велиева